Мара́й-ан-От () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Экс-ан-От. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10222.

Коммуна расположена приблизительно в 135 км к юго-востоку от Парижа, в 100 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 22 км к юго-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 501 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 324 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 252 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 252 активных работали 224 человека (130 мужчин и 94 женщины), безработных было 28 (12 мужчин и 16 женщин). Среди 72 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жак-ле-Мажёр (1779—1783 годы)
 Музей истории крестьянства

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об